USS Anguilla Bay — кораблі ВМС США.

 USS Anguilla Bay (ACV-58) — ескортний авіаносець часів Другої світової війни типу «Касабланка». В процесі будівництва перейменований на USS Corregidor (CVE-58).
  USS Anguilla Bay (CVE-96) — ескортний авіаносець часів Другої світової війни типу «Касабланка». В процесі будівництва перейменований на USS Salamaua (CVE-96).

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни